DBD, Dbd eller dbd kan avse:

Flyg 
 DBD - IATA-koden för en flygplats i delstaten Bihar i Indien, se Dhanbad Airport 
 SE-DBD - tidigare en DC-8-55 i Scandinavian Airlines flotta

Medicin 
 DBD (donator) - Donation-after-brain-death benämning på en transplantationsdonator